Мишићи могу да буду:

 Мишићно ткиво, мишић, множина мишићи

или

 Мишићи (Бар), насеље у општини Бар, Република Црна Гора
 Мишићи (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ

Види још 
 Миш (животиња)